Гомосексуальные отношения в Таиланде легальны с 1956 года. В 1997 году был принят единый возраст сексуального согласия — 15 лет.

В 2002 году Министерство здравоохранения официально признало, что гомосексуальность не является расстройством.

Начиная с 2005 года гомосексуальность не является препятствием для несения военной службы.

В тайском законодательстве отсутствует юридическое признание браков или партнерств между лицами одного пола.

Законодательство Таиланда с 9 сентября 2015 года полностью запрещает дискриминацию по сексуальной ориентации. Однако транс-люди сталкиваются с дискриминацией в сфере труда, несмотря на законодательство.

6 декабря 2021 года конституционный суд Таиланда отказал в иске лесбийской пары, пытавшейся заключить брак. Согласно решению суда, статья 1448 гражданского кодекса Таиланда определяет брак как «брак между мужчиной и женщиной», и запрет однополых браков не противоречит конституции Таиланда.

Примечания 

ЛГБТ
Таиланд
ЛГБТ в Таиланде